Поленов, Андрей:
 
 Поленов, Андрей Алексеевич (1787—1870) — инженер-генерал-лейтенант.